Per Westin kan syfta på:

Per Westin (1878–1942), svensk lantbrukare och riksdagsman
Per Westin, svensk tävlingsdykare